Линтц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линтц, Маккензи (род. 1996) — американская актриса.
 Линтц, Мэдисон (род. 1999) — американская актриса.